Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 3. Wahlperiode nach der Unabhängigkeit von 1971 bis 1976.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1971
Malta, Parlamentsabgeordnete #1971